Poolse złoty, de munteenheid van Polen
Perusahaan Listrik Negara, het nationale elektriciteitsbedrijf van Indonesië
Phospholamban, een eiwit
Partij tot Likwidatie van Nederland, een voormalige Nederlandse politieke partij